Ансі́-ле-Фран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 85 км на північний захід від Діжона, 45 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 451 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 936,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Ансі-ле-Фран на сайті французького Національного інституту географії
 Ансі-ле-Фран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ансі-ле-Фран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна